Пролета́рская Кре́пость — посёлок в Залесовском районе Алтайского края России. Входит в состав Борисовского сельсовета.

История 
Документальных сведений об образовании посёлка нет.

География 
Посёлок расположен на равнинной местности примерно в 7 км к востоку от Залесово, возле небольшой реки без названия.

 Уличная сеть
В селе 3 улицы: Коммунаров, Мира и Советская.

 Транспорт
По территории района проходят автодороги Залесово — Заринск (на Барнаул, Мартыново), Залесово — Тальменка. К посёлку от Залесово ведёт просёлочная дорога, ежедневно ходят рейсовые автобусы.

Ближайшая железнодорожная станция Заринская находится в городе Заринск.

Население

Инфраструктура 
 ООО «Колос» — выращивание зерновых культур, есть крестьянско-фермерские хозяйства;
 киноустановка (филиал Залесовского КДЦ);
 ФАП (филиал КГБУЗ «Залесовская ЦРБ»);
 почтовое отделение, обслуживающее жителей посёлка, школа и иные услуги находятся в административном центре Залесово.

Достопримечательности 
До 2010 года в посёлке Пролетарская Крепость находился зарегистрированный памятник регионального значения, экзотический вид для Западной Сибири — дуб, крона которого была в диаметре 4 метра, а высота — 6 метров.

Примечания 

Населённые пункты Залесовского района